GRIN — приватна компанія, розробник комп'ютерних ігор та ігрового рушія Diesel engine;
 GRIN — скорочення від Germplasm Resources Information Network, назви інформаціоного проекту, що надає інформацію про живі організми; 
 GRIN — градієнтна оптика ()